Moghol
Empire moghol, empire fondé en 1526
 Moghol, langue parlée en Afghanistan
 Sary Moghol, ville du Kirghizistan

Voir aussi 
 Peinture moghole